Списки українських осіб
Поховані